Cyberport steht für:
Cyberport GmbH, Dresden
Hong Kong Cyberport, Gewerbegebiet